R-27 è il nome di due missili russi.
R-27 (SLBM): missile balistico sublanciato, conosciuto in Occidente con il nome in codice NATO di SS-N-6 Serb;
R-27 (missile aria-aria): missile aria-aria, conosciuto in Occidente con il nome in codice NATO di AA-10 Alamo.